Луи́за — имя, женская форма имени Луи/Людовик:

Персоналии, известные по имени 
(преимущественно члены высшей знати)
 Луиза Гессен-Кассельская.

Другое 
 Луиза (озеро)
 Луиза — остров у южного побережья Тасмании (Австралия).
 (599) Луиза — астероид, открытый в 1906 году.
 Луиза — маленький ударный кратер находящийся в юго-западной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.

Немецкие женские имена